Landweber ist der Nachname von:

 Lawrence Landweber, US-amerikanischer Informatiker
 Peter Landweber (* 1940), US-amerikanischer Mathematiker